Zonguldak (district), een district in de Turkse provincie Zonguldak
Zonguldak (provincie), een provincie van Turkije
Zonguldak (stad), de hoofdstad van deze provincie